{{Футбольный турнир
| название = Кубок Казахстана по футболу
| оригинальное название = Футболдан Қазақстан кубогы
| логотип = 
| основан = 1992
| страна =  Казахстан
| кол-во команд = 
| действующий чемпион = Ордабасы (2-й титул)
| наиболее титулован = Кайрат (10 титулов)
| телекомпании = 
| сайт = 
| текущий сезон = 2022
}}Кубок Казахстана по футболу' — ежегодное соревнование для казахстанских футбольных клубов, проводимой Казахстанской федерацией футбола. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом Казахстана в Суперкубке (в 1995 году и с 2008 года), а также получает право выступить в Лиге Европы УЕФА (с сезона 2021/22 в Лиге Конференций УЕФА).

 История 
Начиная с 1992 года, формат проведения турнира неоднократно менялся. Это было связано, прежде всего, с постоянно изменяющимся количеством профессиональных футбольных клубов. Розыгрыши с 1992 по 1995 год проводились по системе "весна-осень", с 1996/1997 по 2000/2001 по системе "осень-весна", с 2001 года вернулись к проведению Кубка в первоначальные сроки. Единственное, что сохранилось с самого первого розыгрыша — обладатель Кубка определяется по итогам одной игры.

 Кубки 1992 и 1993 годов начинались с 1/16 финала, а их победители определялись по итогам одной игры.
 С 1994 по 2002 год победители этапов определялись по итогам двухматчевого противостояния. Розыгрыши 1994, 1996, 2001 и 2002 годов начинались с 1/16 финала в то время, как остальные, проведённые в этот период, — с 1/8 финала.
 Финальный матч Кубка-1996 состоялся 25 ноября 1996 года в Алма-Ате на Центральном стадионе. В нём встретились представители актауского «Мунайшы» и семипалатинского «Елимая». Перед матчем обе команды сообщили о требовании об отставке президента Футбольной ассоциации Республики Казахстан (ФАРК) Куралбека Ордабаева и предупредили, что победитель примет кубок только в случае отставки К. Ордабаева. В матче победу со счётом 2:1 одержали семипалатинские футболисты, вернувшиеся домой согласно обещанию без кубка. Данные действия были интерпретированы как отказ от участия в финале, результат матча был аннулирован, а 26 апреля 1997 года был проведён новый финал с участием выбывших в полуфинале алматинского «Кайрата» и усть-каменогорского «Востока-Адиль», победу в котором одержал «Кайрат».
 Кубок 2001 года начали разыгрывать до окончания Кубка-2000/2001 в связи с возвратом к системе "весна-осень".
 Розыгрыши 2003-2007 годов начинались с 1/32 финала. Победители четвертьфиналов и полуфиналов определялись по итогам двух матчей.
 В Кубке 2007 года полуфиналы проходили на нейтральных полях и состояли из одной игры.
 2 последующих розыгрыша начинались с 1/8 финала.
 Розыгрыши 2010 и 2015 годов состояли из первого и второго этапов, после чего начиналась 1/8 финала. Победители полуфиналов определялись по итогам одной игры.
 В Кубках 2011—2014 годов после первого этапа сразу наступала 1/8 финала.
 Начиная с розыгрыша 2016 года, клубы первой и второй лиг участвуют в предварительном раунде, где в рамках группового турнира определяются участники 1/8 финала в дополнение к клубам Премьер-лиги.
 Розыгрыш 2020 года был отменён из-за пандемии COVID-19.

 Стадионы финальных матчей 
Финалы Кубка до 1999 года включительно проводились в Алма-Ате, с 2000 года финал турнира приняли ещё 5 стадионов в четырёх городах.

Стадионы, принимавшие финал Кубка Казахстана:
 Центральный (Алма-Ата) — 14 раз: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2011, 2016
 Астана Арена (Нур-Султан) — 6 раз: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
 Стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова (Нур-Султан) — 2 раза: 2000, 2000/01
 Центральный (Тараз) — 2 раза: 2004, 2007
 Стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова (Шымкент) — 1 раз: 2005, 2018 Стадион имени Кобланды-батыра (Актобе) — 1 раз: 2017

 Трофей 

В 1992 году победителю Кубка вручался трофей Кубка Казахской ССР. Он представлял собой фарфоровую вазу высотой почти в полтора метра, которая напоминала стержень факела, а завершал композицию футбольный мяч вместо пламени.

В 1996 году был изготовлен новый трофей, который должны были вручить на финале 1996 года. Однако команды на награждение не вышли и Кубок был вручён только в апреле 1997 года.

В 2000 году финал Кубка Казахстана впервые состоялся в Астане. Также был создан новый трофей. Он представлял собой золотую закрытую чашу, навершием которой был футболист. Этот трофей был вручен лишь дважды — обладателям Кубка сезонов 1999/2000 и 2000/2001.

В 2001 году новый трофей был вручен победителю Кубка Казахстана 2001 года. Он представлял собой плетёный ствол, переходящий в мяч. Навершием являлся беркут с распростёртыми крыльями и эмблемой ФФК.

В 2008 году был разработан новый дизайн трофея. Он представлял собой гладкий ствол, переходящий в футбольный мяч с картой Казахстана. Навершием являлся беркут с распростёртыми крыльями и эмблемой ФФК. Первым обладателем данного трофея стал ФК «Актобе».

В 2013 году, в год столетия казахстанского футбола, обладатель Кубка Казахстана получал трофей нового формата — это была большая серебряная чаша на гранитном постаменте, инкрустированная нефритом и ониксом. Первым обладателем данного трофея стал карагандинский «Шахтёр». 

В 2017 году был изготовлен новый Кубок Казахстана. Трофей был изготовлен в Казахстане. Он представляет собой воплощение идеи сражения в турнире на вылет, где важна только победа в каждом матче. Кубок изготовлен из сплавов бронзы, серебра, покрыт позолотой, установлен на мраморную основу и украшен фианитами.

Рекордсменом по различным дизайнам трофея является алматинский «Кайрат» — шесть (за исключением Кубка 2008—2012 гг.), при чём он становился обладателем пяти из них первым (1992, 1997, 2000, 2001 и 2017).

 Участие в азиатских кубках 

Начиная с розыгрыша Кубка 1993 года обладатель трофея получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии.

В 1994 году обладатель Кубка Казахстана 1993 года алматинский «Достык» был расформирован и его место занял финалист Кубка ФК «Тараз».

В случае, если обладатель Кубка Казахстана становился чемпионом, то его место занимал финалист Кубка. Такая ситуация сложилась в 1995 году, когда семипалатинский «Елимай» сделал «золотой дубль», и путёвку в турнир получил «СКИФ-Ордабасы».

Наивысшим достижением казахстанских клубов была стадия четвертьфинала в сезонах 1996/97 (шымкентский «СКИФ-Ордабасы») и 2000/01 (алматинский «СОПФК Кайрат») в зоне Западной Азии.

 Розыгрыш кубка 

 Участники 
В розыгрыше Кубка принимают участие все клубы Премьер-лиги, клубы первой и второй лиг, которые не являются вторыми составами команд Премьер-лиги.

 Система розыгрыша 
Розыгрыш проводится по системе с выбыванием. Клубы первой и второй лиг начинают выступление на предварительной стадии, в рамках которой команды разделяются на группы, определяя участников основной стадии. На предварительной стадии возможна ничья. В основной стадии в случае ничейного исхода основного времени матча назначаются 2 дополнительных тайма по 15 минут. Если и после них победитель не выявлен, то пробивается серия послематчевых пенальти. Победители полуфиналов определяются в двухматчевом противостоянии (дома и в гостях), при этом действует правило гостевого гола, при котором в случае равного счёта по итогам двух матчей в следующую стадию проходит команда, забившая больше голов на выезде.

 Попадание в Лигу Конференций 
В случае, если обладателем Кубка Казахстана становится клуб, не получивший путёвку в еврокубки по итогам параллельно проходящего Чемпионата Казахстана (последний прецедент ФК Кайсар Кызылорда в 2019 году), он становится участником Лиги Конференций (ЛК). Если победитель имеет путёвку в Лигу Конференций (или в Лигу Чемпионов), независимо от второго финалиста, участником ЛК станет клуб, занявший четвёртое место в Чемпионате Казахстана.

 Финалы 
Кубок Казахстана разыгрывается с 1992 года. Результаты финальных матчей:

 Достижения по клубам 

 Все участники 1/4 финалов Кубка Казахстана 

 Бомбардиры 
 1-2. Андрей Финонченко — 23
 1-2. Мурат Тлешев — 23
 3-4. Олег Литвиненко — 20
 3-4. Нуркен Мазбаев — 20
 5-7. Владимир Логинов — 17
 5-7. Алибек Булешев — 17
 5-7. Дауренбек Тажимбетов — 17
 8. Арсен Тлехугов — 16
 9-10. Владимир Гуртуев — 15
 9-10. Сергей Гридин — 15(откорректировано по состоянию на 1 ноября 2017 года)''

http://kazfootball.kz/news/33296

Примечания

Ссылки 

 Кубок Казахстана на сайте ПФЛК 
 Кубок Казахстана на сайте "Казахстанский футбол"

Кубок Казахстана по футболу